Xaçmaz ist der Name folgender Orte:

 Xaçmaz (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Xaçmaz (Rayon), ein Bezirk in Aserbaidschan
 Xaçmaz (Oğuz), eine Stadt in Aserbaidschan im Bezirk Oğuz